Юха́нна Мари́я Хе́льдин (; ) — шведская кёрлингистка.

В составе женской сборной Швеции бронзовый призёр зимних Олимпийских игр  (бронзовые призёры), призёр , чемпион и призёр . В составе смешанной сборной Швеции призёр . Многократный чемпион Швеции среди ,  и . В составе юниорской женской сборной Швеции участник двух , , участник зимних юношеских Олимпийских игр 2012.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (), серебро (, , , ), бронза ().
 : золото (2015).
 : серебро (, ).
 : золото (, ), бронза (, ).
 : золото (), серебро (), бронза (2013, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу